Ivan Jurković (1893–1934) szlovén festőművész
Ivan Jurković (1917–2014) horvát geológus
Ivan Jurković (1952) szlovén érsek
Ivan Jurković (1987) horvát kézilabdázó